Ryd kan syfta på:

Personer
 Ryd (efternamn) – svenskt efternamn, även skrivet Rydh

Geografi
 -ryd – ett ortnamnsefterled

Blekinge
 Ryd, Karlskrona kommun – en ort i Karlskrona kommun
 Ryd, Aspö – kyrkby på ön Aspö, Karlskrona kommun

Småland
 Ryd, Hultsfreds kommun - en ort i Hultsfreds kommun
 Ryd, Tingsryds kommun – en tätort i Tingsryds kommun
 Ryds municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Almundsryds landskommun 1905–1958
 Ryds köping – en tidigare kommun (köping) i Kronobergs län 1967–1971 med namnet Almundsryds köping 1958–1966
 Ryd, Jönköpings kommun – en småort i Jönköpings kommun
 Ryd (naturreservat) – ett naturreservat i Mörbylånga kommun

Västergötland
 Ryds distrikt, Västergötland – sedan 2016 distrikt i Skövde kommun,  Västra Götalands län
 Ryds socken, Västergötland 
 Ryds landskommun – tidigare kommun 1863–1951
 Ryds församling, Skara stift – församling 1963 –2014 
 Stadsdelar i Skövde:
 Norra Ryd
 Södra Ryd 
 Ryds kyrkoruin 
 Västra Ryd, Skövde
 Ryd, Ale kommun – småort 
 Ryd, Alingsås kommun – del av tätorten Hästeryd och Ryd

Östergötland
 Ryd, Linköping – en stadsdel i Linköping
 Linköpings Ryds församling – en församling i Linköpings stift 1989–
 Ryds distrikt, Östergötland – ett distrikt i Linköpings kommun och Östergötlands län 2016–

Se även
 Västra Ryd
 Östra Ryd
 Ry – flera
 Rud